El Torneig de Quebec 2016, oficialment conegut com a Coupe Banque Nationale 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista de moqueta interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 18 de setembre de 2016 al PEPS Sport Complex de la Ciutat del Quebec, Quebec, Canadà.

La tennista francesa Océane Dodin va aconseguir el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016